Snowden puede referirse a:

Personas 
 Edward Snowden (1983-), consultor tecnológico estadounidense, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que destapó la red de vigilancia mundial (2013-2015) y los programas de espionaje masivo /como por ejemplo PRISM).
 Joseph Davenport Snowden (1886-1973), botánico y micólogo británico.
 M. L. Snowden (?-), escultora estadounidense activa en los años 1980.

Miscelánea 
 Snowden, película de 2015 sobre Edward Snowden.